USS Avenger (1863), een Amerikaans stoomschip.
 USS Avenger (SP-2646), een Amerikaans patrouilleschip.
 USS Avenger (1987), een Amerikaanse mijnenjager van de Avengerklasse.